Vliegende gekko is de naam van twee verschillende soorten hagedissen uit de familie Gekkonidae: 

 Gekko kuhli
 Gekko lionotum